Этна:
 Этна — действующий вулкан на Сицилии.
 Этна — город в Италии.
 Этна (нимфа) — персонаж древнегреческой мифологии.
 Этна (река) — река в Норвегии, течёт по территории коммун Этнедаль и Нурре-Ланн в губернии Оппланд.
 Этне (спутник) (Этна) — один из спутников Юпитера.
 Этна — марка итальянского вина.
 Этна (кофе) — марка кофе.
 Чирнеко дель Этна — порода собак.

Топонимы

Соединённые Штаты Америки 
 Этна (Вайоминг)
 Этна (Вашингтон)
 Этна (Висконсин)
 Этна (Джорджия)
 Этна (Иллинойс)
 Этна (Индиана)
 Этна (Кентукки)
 Этна (Миннесота)
 Этна (Миссури)
 Этна (Мэн)
 Этна (Небраска)
 Этна (Невада)
 Этна (Нью-Гэмпшир)
 Этна (Нью-Джерси) (позднее переименован в «Эмерсон»)
 Этна (Нью-Йорк)
 Этна (Оклахома)
 Этна (Пенсильвания)
 Этна (Техас)
 Этна (Юта)
 Этна (округ Лоуренс, Огайо)
 Этна (округ Лайкинг, Огайо)
 Этна-Тауншип (округ Лайкинг, Огайо)

Корабли 
 «Этна» — брандер Балтийского флота России, переоборудованный в 1705 году из фрегата № 1, участник Северной войны.
 «Этна» — бомбардирский корабль Балтийского флота России постройки 1727 года.
 «Этна» — бомбардирский катер Балтийского флота России постройки 1794 года.

См. также 
 Завод «Красная Этна», Нижний Новгород
 Красная Этна (кладбище)